Louis III Chauvelin (1642-1719), seigneur de Grisenoy et de Chaudeuil, intendant de Franche-Comté (1674-1684), intendant de Picardie (1684-1694)
 Bernard Chauvelin (1673-1755), seigneur de Beauséjour, maître des requêtes (1703-), intendant à Tours, à Bordeaux en 1717, à Amiens (Picardie) , conseiller d'État et maîtres des requêtes honoraire (1723), conseiller d'État ordinaire (1740).
 Louis Chauvelin, seigneur de Grisenoy (1683-1715), maître des requêtes, avocat général au Parlement de Paris (1709), trésorier des Ordres du Roi (1713)
 Germain-Louis Chauvelin (1685-1762), marquis de Grosbois, magistrat et homme politique français, garde des sceaux et secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Louis XV.
 Jacques-Bernard Chauvelin (1701-1767), seigneur de Beauséjour, fils de Bernard Chauvelin, avocat au Châtelet (1722), conseiller au Parlement (1725), inspecteur général de la librairie, maître des requêtes (1728), intendant d'Amiens (Picardie) (1731-1751), conseiller d'État (1751), intendant des finances (1753).
 Louis Germain Chauvelin, fils de Bernard Chauvelin, chanoine de Notre-Dame de Paris (1730-1738), abbé de Saint-Jouin-les-Marnes (1730-), grand vicaire d'Amiens, doyen de l'Église du Mans (1732).
 Henri Philippe de Chauvelin (1714-1770), fils de Bernard Chauvelin, chanoine de Notre-Dame de Paris (1732-1743), abbé de Montier-Ramey (1734), conseiller au Parlement (1738).
 Bernard-Louis Chauvelin (1716-1773), marquis de Chauvelin, fils de Bernard Chauvelin, diplomate (Gênes, Sardaigne), militaire et écrivain français.
 François Bernard Chauvelin (1766-1832) fils de François-Claude-Bernard-Louis, diplomate et député français.
 Marie-Reine Chauvelin (†1739), fille de Bernard Chauvelin, qui, en 1734, épouse Guy II Chartraire, seigneur de Saint-Agnan, marquis de Ragny, assassin du comte Pierre Lazarre de Jaucourt, la même année.

Notes et références

Liens externes 
 Base généalogique Roglo : famille Chauvelin.